ASEM steht als Abkürzung für:
 ASEM S.p.A., italienisches Unternehmen mit Hauptsitz in Artegna
 Asia-Europe Meeting, interregionales Gesprächsforum
 Austrian Society for Electron Microscopy, Österreichische Gesellschaft für Elektronenmikroskopie

Siehe auch:
 Assem (Begriffsklärung)

ASEM